Cavino bezeichnet
den Stempelschneider Giovanni Cavino (1500–1570)
ein Weingut auf dem Peloponnes, siehe Cavino (Weingut)